A Escola Brasileira de Direito (EBRADI) foi criada em 2016 pelos professores Fábio Vieira Figueiredo e Marcelo Tadeu Cometti. Tem por objetivo levar ensino jurídico a distância ao maior número de estudantes no Brasil, através da tecnologia. Faz parte da Ânima Educação, um grupo educacional do Brasil.

A EBRADI oferece ensino de altíssima qualidade a distância que engaja alunos com aulas voltadas à prática da advocacia, oferecendo base de conhecimento completa para atuação na área de especialização de preferência.

Qualidade como resultado da chancela de grandes personalidades do Direito e da supervisão acadêmica por profissionais renomados e atuantes no mercado.

Temos metodologia e serviços exclusivos, que unem a comodidade do aprendizado a distância com o acompanhamento especializado. Criamos um ecossistema de troca de informações e oportunidades entre professores e alunos mais eficaz que no ensino presencial.

Conteúdo 
Desenvolvido especialmente para o ensino online e entregue nos formatos mais adequados ao seu perfil cognitivo

Tecnologia 
Ferramentas que aproximam nossos alunos do corpo docente

Serviços 
Para que você possa exercitar todo seu potencial de aprendizagem. Vamos além da tutoria, oferecendo também coaching e mentoria

Certificação 
MEC 5 estrelas em parceria com o Centro Universitário Una

Sócios de grandes escritórios de advocacia 
Como supervisores acadêmicos, comprometidos com seu aprendizado

Peças e modelos que podem ser baixados 
Para você iniciar a prática da advocacia e até mesmo ter o seu próprio escritório

Tutoria 
Cuidamos para que sua experiência de aprendizagem seja única. Nosso time de orientadores foi selecionado para prepará-lo para a conquista de seu objetivo

Coaching 
Aluno EBRADI conta com acompanhamento personalizado e que vai além da tutoria. Consideramos que somente o ato de se preparar não é suficiente para a conquista de seus objetivos

Grandes personalidades do Direito 
Assinam o conteúdo programático dos cursos

https://www.ebradi.com.br/corpo-docente/

Seus cursos contam com a participação de grandes sumidades do direito brasileiro como Ives Gandra Martins, Humberto Theodoro Jr., Giselda Hironaka, Renato Ópice Blum, Fábio Ulhoa Coelho, Nelson Nery Jr, Pedro Paulo Manus, Flavia Piovesan. 

Além de inúmeros cursos de pós-graduação e cursos livres online, a EBRADI já realizou grandes eventos presenciais com destaque para os Seminários de Verão em Coimbra e para os paineis na HSM Expo. 

https://www.ebradi.com.br/painel-ebradi-na-hsm-expo/

Instituições de ensino do Brasil